Municipio de Coldwater puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Coldwater (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cross.
 Municipio de Coldwater (condado de Butler, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Coldwater (condado de Comanche, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Comanche.
 Municipio de Coldwater (condado de Branch, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Branch.
 Municipio de Coldwater (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.
 Municipio de Coldwater (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.